Ceratokalummidae är en familj av kvalster. Ceratokalummidae ingår i överfamiljen Oribatelloidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ceratokalummidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ceratokalummidae